Август Эйхлер:
 Эйхлер, Август Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5032; 3 декабря 1834.
 Эйхлер, Август Вильгельм (1839—1887) — немецкий ботаник.